Michael Schultz ist der Name folgender Personen:

* Michael Schultz (* 1938), US-amerikanischer Produzent und Regisseur
 Michael Schultz (Anthropologe) (* 1945), deutscher Anthropologe
 Michael Schultz (Galerist) (1951–2021), deutscher Galerist und Kunsthändler
 Michael Schultz (Fußballspieler) (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Michael Schultz-Balluff (1919–2012), deutscher Physiker und Metallindustriemanager